Los cometas no periódicos son aquellos que tienen un período orbital mayor a 200 años, incluyendo los que  pasan a través del interior del sistema solar con una única aparición. Por lo general son de órbitas  parabólicas (lo normal es que sean elípticas) que no regresan a las inmediaciones del Sol durante miles de años, si es que alguna vez vuelven: téngase en cuenta que en ocasiones se utiliza el término cometa no periódico para referirse exclusivamente a los cometas que nunca regresarán a las proximidades del Sol (son de paso único). 

Los nombres oficiales de los "cometas no periódicos"  comienzan con una "C"; como el cometa Boguslawski (C/1835 H1) y los nombres de los cometas que se han perdido o han desaparecido comienzan con una "D", de "desaparecido". Un ejemplo de esto último es el cometa Lexell (D/1770 L1), que se sabe que probablemente ha sido expulsado del sistema solar por Júpiter, o el famoso cometa Biela 3D/Biela.

Cometa no periódico

de:Liste der Kometen#Nicht- oder langperiodische Kometen
pam:Listaan da reng kometa#Deng kometang makikilala king lagyu